José María Irigoyen puede referirse a:

José María Irigoyen Rodríguez (  -  ) gobernador el estado mexicano de Chihuahua.
José María Irigoyen de la O (1807-1840) sobrino del anterior, también fue gobernador del estado mexicano de Chihuahua.